Тер'єр — порода собак.
 Тер'єр — інженерний танк з дистанційним керуванням британської армії.